Política; IPC és l'acrònim d'Independentistes dels Països Catalans
 Economia; IPC és l'acrònim d'Índex de Preus al Consum
 Informàtica; IPC són les sigles del terme anglès InterProcess Communication; Comunicació entre processos
 Esport;
 IPC són les signes angleses de International Paralympic Committee.